Upstart — система инициализации ОС, которая управляет запуском демонов в течение загрузки системы, их остановку, а также управляет ими во время работы системы. Основанная на событиях замена системы инициализации init в Unix и Linux системах.

Первоначально была разработана для дистрибутива Ubuntu, но затем стала использоваться и в других дистрибутивах Linux, например в Fedora (впоследствии была заменена systemd), как замена SysV init.

В настоящее время признана устаревшей и для многих дистрибутивов планируется переход на systemd.

Возможности 

 Задачи и службы запускаются и останавливаются по событиям.
 События генерируются задачами и службами.
 События могут быть приняты от любого процесса системы.
 Службы могут быть перезапущены, если они были завершены.
 Взаимодействие с демоном init посредством D-Bus.
 Можно организовывать свои события.

См. также 
 Systemd

Примечания

Ссылки 
 
 

Программное обеспечение проекта GNU
Linux
Системные и сервисные менеджеры
Система инициализации системы